Nazwisko to noszą m.in.:

 Glen Johnson (bokser) ur. w 1969 r.
 Glen Johnson (piłkarz) ur. w 1984 r.